Le mot centralis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin, le neutre étant ) d'un adjectif latin signifiant « centré,  ».

En taxonomie, le mot centralis est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement (voir aussi ).

Notes et références 

Épithète spécifique